est un mot anglais signifiant « cœur ». Il peut désigner aussi :

Cinéma 

 , Les Belles Années (), titre alternatif de Heart and Soul, film italien de  et  sorti en 1948 ;
 , film américain de  sorti en 1987 ;
 , film indonésien de  sorti en 2006.

Musique 

 Heart, réseau de 17 radios contemporaines situées dans le centre et dans le Sud de l'Angleterre et dans le Nord du Pays de Galles.

Groupe 

 , groupe de musique rock américain.

Chanson 

 , chanson de Kris Kristofferson présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Do As Infinity présente sur l'album  sorti le  ;
 Heart, chanson de Pet Shop Boys présente sur l'album Actually sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album d'Aleksander Vinter sorti le  ;

 , album de L'Arc-en-Ciel sorti le  ;
 , album d'Amanda Lear sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d'Elisa sorti le  ;
 , album de Heart sorti le  ;
 , album des Stars sorti le  ;
 , album de Yuna Itō sorti le .

Surnom 
 Sasha Heart (née en 1988), actrice pornographique américaine.

Voir aussi